Silje Theodorsen (Tromsø, 19 augustus 1994) is een Noorse langlaufster.

Haar eerste FIS wedstrijd voldeed ze op 13 november 2010 in Muonio. De grote doorbraak kwam er na de overwinning op de Olympische Jeugdwinterspelen van 2012 in Innsbruck. Het debuut in de wereldbeker maakte ze op 5 december 2014 in Lillehammer. Ze pakte ook de winst in de Wereldbeker bij de mixed relays op de 4x5km, dit op 11 december 2022. Ze maakte samen met Lotta Udnes Weng, Mikael Gunnulfsen en Simen Hegstad Krüger deel uit van de 'Norway 2' ploeg.

Persoonlijk leven 
Silje Theodorsen studeerde af aan Norges Toppidrettsgymnas Tromsø oftewel NTG Tromsø in 2013. Ze heeft een relatie met voetballer Simen Wangberg.

Belangrijkste resultaten

Externe links 
 

Noors langlaufer